Leonid Michajlovič Charitonov – cantante sovietico
 Leonid Vladimirovič Charitonov – attore sovietico